Apolloni ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Apolloni (1812–1893), Kardinal der Katholischen Kirche
 Ag Apolloni (* 1982), kosovarisch-albanischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler an der Universität Prishtina
 Giuseppe Apolloni (1822–1889), italienischer Komponist
 Giovanni Filippo Apolloni (um 1620–1688), italienischer Dichter und Librettist
 Luigi Apolloni (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer